touch – polecenie systemów UNIX
 Touch – album Amerie
 Touch – album Eurythmics
 Touch – singel Natashy Bedingfield
 Touch – singel Little Mix
 Touch – serial telewizyjny

Zobacz też